De Bundesliga is de hoogste voetbalklasse die onder auspiciën van de Oostenrijkse voetbalbond (ÖFB) wordt georganiseerd. De competitie bestaat uit twaalf clubs. De kampioen van de Bundesliga wordt gekroond tot landskampioen van Oostenrijk (Österreichischer Fußballmeister).

Om sponsorredenen wordt de competitie ook Admiral Bundesliga genoemd.

Geschiedenis
In 1976 werd de toenmalige hoogste klasse onder de naam Nationalliga herbenoemd naar Bundesliga. Vanaf dat moment namen er al twee seizoenen lang tien clubs deel aan deze competitie. Van 1982 tot 1985 werd er met zestien ploegen gespeeld, waardoor het aantal speelrondes met zes afnam. Het format werd al snel gewijzigd, na drie seizoenen werd het aantal clubs gereduceerd naar twaalf. Na de reguliere competitie werden play-offs afgewerkt met de top-8 (Oberes Play-Off), terwijl de onderste vier samen met de vier besten uit de tweede klasse streden voor vier tickets op het hoogste niveau. Acht seizoenen lang hield deze competitieformule stand totdat men in 1993 overschakelde naar tien voetbalteams.

Vijfentwintig jaar lang bestreden tien clubs elkaar in de Bundesliga. Eind 2016 besloot de Oostenrijkse voetbalbond tot een competitiehervorming. Vanaf het seizoen 2018/2019 spelen er twaalf clubs in de Bundesliga, die een reguliere competitie afwerken om daarna play-offs 
te spelen in een kampioens- en degradatiepoule (elk zes ploegen). De nummer laatst in de degradatiepoule degradeert naar de 2. Liga en wordt vervangen door de kampioen van de tweede klasse. De winnaar van de degradatiepoule speelt in een knock-out-systeem voor een ticket in de voorrondes van de UEFA Europa League.

Organisatie
Voorheen werd de Bundesliga georganiseerd door de ÖFB, maar sinds 1991 door de “Österreichische Fußball-Bundesliga’’, die als tiende onderbond (naast de negen “Landesverbände”) lid werd van de ÖFB. In het Duits kan 'Bundesliga' staan voor elke sport en voor elke competitie die landelijk georganiseerd wordt. In Oostenrijk heeft alleen de voetbalcompetitie de naam 'Bundesliga'.

Derby's

Wiener Derby
De Wiener Derby tussen Rapid en Austria is de grootste en bekendste in Oostenrijk. Beide clubs zijn vanaf de oprichting van de Bundesliga op het hoogste niveau aangetreden. De wedstrijd is inmiddels al meer dan driehonderd keer gespeeld. Daarmee is het Europees gezien de op één na meest gespeelde wedstrijd tussen twee clubs, alleen Celtic FC en Rangers FC uit Schotland speelden meer tegen elkaar in een Europese competitie. Rapid won net iets meer duels dan Austria. In de jaren 50 en 60 kregen beide clubs ook rivaliteit met FC Tirol, Austria Salzburg (Red Bull Salzburg) en SK Sturm Graz.

Overige
Op deelstaatniveau worden ook derby's afgewerkt, alhoewel deze minder groots en meeslepend zijn als de derby van Wenen. Zo zijn in de deelstaat Tirol de clubs Wacker Innsbruck en WSG Wattens (vanaf 2019 WSG Tirol) rivalen van elkaar. Tussen 1971 en 1983 waren beide clubs zelfs met elkaar gefuseerd. 

In Vorarlberg bestaat hevige rivaliteit tussen SCR Altach en SC Austria Lustenau. Deze wedstrijd stond vaker op het tweede niveau gepland, maar in 2022 voor het eerst in de Bundesliga. De wedstrijd staat bekend als Ländle-Derby. In 2000 werd voor het laatst een derby op Bundesliganiveau uitgevochten tussen twee clubs uit Vorarlberg, toen waren dat Austria Lustenau en Schwarz-Weiß Bregenz. 

In de jaren 60 vond voor het eerst een Bundesligaderby tussen twee clubs uit Karinthië plaats. SK Austria Klagenfurt en WSG Radenthein stonden toen tegenover elkaar. Er wordt sinds 2021 de derby tussen Austria Klagenfurt en Wolfsberger AC gespeeld.

Historisch overzicht
Met tussen haakjes het aantal behaalde landstitels.

Aantal seizoenen eerste klasse 

De clubs die vet weergegeven zijn spelen in het seizoen 2022/23 in de Bundesliga.

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in de Bundesliga spelen of hebben gespeeld.

Scheidsrechters
Bijgaand een overzicht van Oostenrijkse voetbalscheidsrechters die niet alleen actief zijn of waren in de eigen Bundesliga, maar daarnaast ook internationale wedstrijden leiden of hebben geleid.

Oostenrijkse voetbalcompetitie